Костелянец — еврейская фамилия. Была распространена на территории Полесья (Столин, Пинск). Известные носители:

 Костелянец, Андре (Абрам Наумович) (1901—1980) — американский дирижёр и аранжировщик.
 Костелянец, Борис Осипович (1912—1999) — русский советский литературный критик, литературовед.
 Костелянец, Пётр Оскарович (Пиня Ошерович Костелянец; 1920—1943) — советский математик.